Leman – rodzaj pełnienia służby zbrojnej.
 Leman – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim.
 Leman – gromada